Maszewo, comune del Voivodato di Lubusz
 Maszewo, comune del Voivodato della Pomerania Occidentale